Sadsbury Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sadsbury Township (Chester County, Pennsylvania)
 Sadsbury Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Sadsbury Township (Lancaster County, Pennsylvania)